Минангкаба́у (самоназвание: Baso Minang(kabau); ) — язык австронезийской семьи, распространён среди народа минангкабау на Западной Суматре, в западной части Риау, а также — в нескольких общинах народа минангкабау в разных городах Индонезии. Также распространён в некоторых регионах Малайзии среди мигрантов из региона Минанг на Суматре, и в провинции Ачех, где он называется Aneuk jamee.

Из-за большого грамматического сходства и взаимопроникновения лексики между минангкабау и малайским языком в Малайзии минангкабау иногда рассматривается как диалект малайского языка, несмотря на то, что он принадлежит к другой подгруппе западнозондских языков.

Диалекты 
Язык минангкабау состоит из нескольких диалектов, которые иногда различны даже для соседних деревень, отделённых друг от друга, например, рекой. В общении между представителями различных регионов преобладает падангский диалект.

Примеры

Литература 
 Tata Bahasa Minangkabau, Gerard Moussay (original title La Langue Minangkabau, translated from French by Rahayu S. Hidayat), ISBN 979-9023-16-5.
 Зарбалиев Х. М. Язык минангкабау. — М.: Наука, 1987. — 78 с. — (Языки народов Азии и Африки).
 Sabariah Hj. Md. Rashid, Media Sandra Kasih. «The Minangkabau Terms of Address for Children, Teenagers and Adults: A Sociolinguistic Perspective». — «Jurnal Bahasa Jendela Alam». Kuala Lumpur: Persatuan Bahasa Moden Malaysia, 2006, Jilid/Volume 4, 590—601.

Языки Индонезии
Языки Малайзии
Западнозондские языки